Сан Антонио Карупо има више значења:

 Сан Антонио Карупо (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Антонио Карупо (Пенхамиљо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику